В одиночному розряді тенісного турніру Citizen Cup 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Ізабель Куето 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (півфінал)
 Ізабель Куето (півфінал)
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Вілтруд Пробст (3-тє коло)

 Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
 Мішелл Торрес (3-тє коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Відсутня
 Ізабель Куето (фінал)
 Маріана Перес-Рольдан (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

WTA Hamburg